Latineosus är ett släkte av dagsländor. Latineosus ingår i familjen slamdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slamdagsländor
Latineosus